Cramton ist der Familienname folgender Personen:

 Louis C. Cramton (1875–1966), US-amerikanischer Politiker
 Roger C. Cramton (1929–2017), US-amerikanischer Verwaltungsjurist und Rechtswissenschaftler